Хьюберт:

Фамилия 
 Хьюберт, Конрад (1855—1928) — русский изобретатель.

Имя 
 Хьюберт Фарнсворт — персонаж мультсериала «Футурама».
 Хьюберт де Бург (ок. 1160—1243) — юстициарий Англии и смотритель Пяти портов, 1-й граф Кент.

См. также